Truckland Music är ett skivbolag med säte i Stockholm.

Artister/band signerade på Truckland Music
Pueblo
Southside stalkers
Epelectric
Jim and Pat Garret Show

Externa länkar
Truckland Musics webbplats

Svenska skivbolag och skivmärken
Skivbolag och skivmärken bildade okänt år